State of Shock peut faire référence à :

 State of Shock, album de Ted Nugent de 1979 ;
 State of Shock, une chanson des Jacksons en duo avec Mick Jagger sortie en 1984 ;
 State of Shock, un groupe de rock canadien.